Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1966 werd op 19 en 20 februari in Ullevi te Göteborg gehouden. 

Titelverdediger was de Noor Per Ivar Moe, die in het Bislett stadion in Oslo wereldkampioen van 1965 was geworden. Kees Verkerk werd voor het eerst wereldkampioen Allround.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1966
Langebaanschaatsen in 1966
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen